Pündter ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Pündter (1883–1975), deutscher Schauspieler, Regisseur und Hörspielsprecher
 Ernst Pündter (1884–1929), deutscher Schauspieler, Sendeleiter, Hörspielsprecher und -regisseur